

Patronyme 

 Antoine-Alexandre-Joseph Gosse (1744-1797), prieur et historien français, membre de l'Académie d'Arras ;
 Henri-Albert Gosse (1753-1816), chimiste et pharmacien suisse ;
 François Claude Gosse (1760-1810), général de brigade français ;
 Étienne Gosse (1773-1834), chansonnier, journaliste et écrivain français ;
 Nicolas Gosse (1787-1878), peintre français, oncle du précédent ;
 Philip Henry Gosse (1810-1888), naturaliste britannique ;
 Jean-Baptiste Émile Gosse (1825-1897), peintre français ;
 William Gosse (1842-1881), explorateur anglais ;
 Edmund Gosse (1849-1928), poète, écrivain et traducteur anglais ;
 René Gosse (1883-1943), mathématicien et résistant français.

Toponyme 

 Le pays de Gosse est un petit pays du sud-ouest du département des Landes.

Voir aussi 
 Bogossitude de Mickaël Vendetta

Patronyme normand